Niemcy:
 Habichtswald – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Kassel

Inne:
 Habichtswald

Zobacz też:
 Habichtswälder Bergland
 Park Natury Habichtswald